Гидроксохлори́д ка́дмия — неорганическое соединение,
осно́вная соль кадмия и соляной кислоты с формулой Cd(OH)Cl,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Осаждение хлорида кадмия раствором щелочи:

 Длительное нагревание оксида кадмия с раствором хлорида кадмия в запаянной ампуле:

Физические свойства 
Гидроксохлорид кадмия образует бесцветные кристаллы .

Не растворяется в воде.

Литература 
 
 
 

кадм